La tāngyuán (汤圆) est un aliment chinois, une boulette préparée à partir de farine de riz gluant consommée en soupe, en particulier lors de la fête des lanternes  et au solstice d'hiver.
 Le xian de Tāngyuán (汤原县) est une subdivision administrative de la province du Hēilóngjiāng (黑龙江省) en Chine.